John Arbuthnot eller John Arbuthnott kan syfta på bland andra:

 John Arbuthnott, 5:e viscount av Arbuthnott (1692–1756)
 John Arbuthnott, 6:e viscount av Arbuthnott (1703–1791)
 John Arbuthnott, 7:e viscount av Arbuthnott (1754–1800)
 John Arbuthnott, 8:e viscount av Arbuthnott (1778–1860)
 John Arbuthnott, 9:e viscount av Arbuthnott (1806–1891)
 John Arbuthnott, 10:e viscount av Arbuthnott (1843–1895)
 John Arbuthnott, 14:e viscount av Arbuthnott (1882–1960)
 John Arbuthnott, 16:e viscount av Arbuthnott (1924–2012)
 John Arbuthnot (1667–1735), skotsk läkare
 John Arbuthnot, (omkring 1729–1797), engelsk agronom
 Sir John Arbuthnot, 1:e baronet (1912–1992), brittisk parlamentsledamot 
 Sir John Arbuthnott (född 1939), skotsk mikrobiolog